Ирсон () — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Эна. Входит в состав округа Вервен.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Бюир, Бюсийи, Ватиньи, Вими, Ирсон, Ла-Эри, Мондрепюи, Нёв-Месон, Ои, Ориньи-ан-Тьераш, Сен-Мишель, Эпарси и Эфри.

В результате реформы 2015 года  состав кантона был изменен. В него вошли упраздненный кантон Обантон.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Ани-Мартен-Рьё — население 456 чел.
 Бемон — население 150 чел.
 Боме — население 89 чел.
 Бюир — население 867 чел.
 Бюсийи — население 193 чел.
 Ватиньи — население 378 чел.
 Вими — население 497 чел.
 Жант — население 206 чел.
 Ивье — население 228 чел.
 Ирсон — население 8 800 чел.
 Куэн — население 67 чел.
 Ла-Эри — население 136 чел.
 Ландузи-ла-Виль — население 538 чел.
 Лёз — население 173 чел.
 Лоньи-лез-Обантон — население 77 чел.
 Мартиньи — население 437 чел.
 Мон-Сен-Жан — население 74 чел.
 Мондрепюи — население 1 041 чел.
 Нёв-Месон — население 614 чел.
 Обантон — население 659 чел.
 Ои — население 291 чел.
 Ориньи-ан-Тьераш — население 1 438 чел.
 Сен-Клеман — население 48 чел.
 Сен-Мишель — население 3 365 чел.
 Эпарси — население 28 чел.
 Эфри — население 321 чел.

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 44,4 % голосов против 20,3 % у Эмманюэля Макрона и 13,8 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победила Ле Пен, получившая 64,2 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 39,5 %, Жан-Люк Меланшон – 17,3 %, Франсуа Фийон – 14,8 %, Эмманюэль Макрон – 14,7 %; 2 тур: Ле Пен – 58,4 %. 2012 год. 1 тур: Марин Ле Пен — 27,6 %, Франсуа Олланд — 27,3 %, Николя Саркози — 23,1 %; 2 тур: Олланд — 54,0 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Эна представляют мэр коммуны Мартиньи Жером Дювердье (Jérôme Duverdier) и мэр коммуны Вими Мелани Никола (Mélanie Nicolas) (оба — Разные правые).

Ссылки 

Кантоны департамента Эна